Josip Knežević (Eszék, 1988. október 3. –) horvát korosztályos válogatott labdarúgó, a HNK Šibenik játékosa.

Pályafutása 
Josip Knežević szülővárosának egyesületében, az Osijekben kezdte a pályafutását. 2010-ben az orosz Amkar Permhez szerződött. 2012-ben a Kajrat Almatihoz igazolt, aztán rövid időt töltött a szintén kazah Kajszarnál is, onnan tért vissza 2016 februárjában Eszékre.

Puskás Akadémia 
2017-ben a Puskás Akadémia hároméves szerződést kötött vele. A Magyar Kupa 2017–2018-as idényében az ezüstérmes csapat tagja lett. A 2019–20-as idényben a bronzérmes csapat tagjaként 30 mérkőzésen 8 gólt szerzett. 100. bajnoki mérkőzését a Puskás Akadémia csapatában 2021. február 21-én a Budafok ellen 3–0-ra megnyert meccsen játszotta. 2021 nyarán a klub történetének legeredményesebb játékosaként négy év után távozott, összesen 110 NB I-es mérkőzésen 40 gólt szerzett és 23 gólpasszt adott.

Sikerei, díjai 
  Kajrat Almati
Kazah kupagyőztes: 2014
Kazah bajnoki bronzérmes: 2013, 2014

  Puskás Akadémia
Magyar Kupa ezüstérmes: 2017–2018
 Magyar labdarúgó-bajnokság bronzérmes: 2019–20
 Magyar labdarúgó-bajnokság ezüstérmes: 2020–21

Statisztika

Klubcsapatokban 
2021. május 9-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források 

Josip Knežević afatlpja a Transfermarkt oldalán 

1988-ban született személyek
Horvát labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Amkar Perm labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
A HNK Šibenik labdarúgói
Az NB I labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
Élő személyek